Europol National Unit (ENU)
 N-Ethyl-N-nitroso-ureum (ENU), een sterk mutageen
 Enu, een van de Bissagoseilanden